Rotoitidae är en familj av steklar. Rotoitidae ingår i överfamiljen glanssteklar, ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Rotoitidae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Glanssteklar
Rotoitidae